Trofeum Berlusconiego (Trofeo Luigi Berlusconi - MSC Crociere Cup) - towarzyski, coroczny turniej piłkarski organizowany przez prezesa A.C. Milan, Silvia Berlusconiego, poświęcony pamięci jego ojca Luigiego. Spotkanie jest rozgrywane na stadionie San Siro z udziałem Milanu i Juventusu (kiedyś także innych klubów).

Triumfatorzy 
  A.C. Milan - 12 razy (1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011)
 Juventus F.C. - 11 razy (1991, 1995, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2010, 2012, 2021)

Wyniki spotkań

Zobacz też 
 Trofeum TIM
 Trofeo Birra Moretti

Przypisy 

A.C. Milan
Juventus F.C.
Rozgrywki piłkarskie we Włoszech